Гран-при Сан-Марино 1996 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 5 мая 1996 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Деймон Хилл 1:28,931
 Поул-позиция: Михаэль Шумахер 1:26,890
 Педру Динис и Мика Хаккинен наказаны штрафом «stop&go» за блокирование.
 Жан Алези наказан штрафом «stop&go» за превышение скорости на пит-лейн.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино